Ралиф Файзелович Ахметшин (род. 24 января 1963 года в деревне Шамратово Караидельского района БАССР) — российский башкирский художник. Член Союза Художников РФ.

Биография 
Ралиф Файзелович Ахметшин родился 24 января 1963 года в деревне Шамратово Караидельского района БАССР.
 

С 1970 по 1980 год учился в Уфимской средней школе №26.

В 1980-1985 годах - учёба в Уфимском авиационном институте. Живописью (графикой) начал заниматься на втором курсе авиационного института. По окончании института два года служил в армии - в группе РЭО одного из авиационных полков ВВС СА.

В 1989 году Ралиф Ахметшин поступил на художественное отделение Уфимского училища искусств.

После окончания Уфимского авиационного института работал художником-декоратором в Башкирском театре опера и балета, одновременно занимаясь на вечернем отделении уфимской детской художественной школы № 2.

После поисков и находок художника в разных жанрах, он последние пять лет вернулся к пейзажной лирике.

Произведения хранятся в Музее С. Т. Аксакова (Уфа), собрания частных коллекционеров Италии, России, Германии, США, Финляндии, Франции, Южной Кореи, Японии.

Творчество 

Ахметшин Ралиф Файзелович рисует пейзажи Башкортостана, черноморского побережья РФ. Его кисти принадлежат  полотна:  Улочки Уфы. 2003 г, Ялта. 2004 г, На Черном море. 2006 г.,  Храм. 2008 г., Храмы Уфы. 2008 г., На реке, Уфимский пейзаж, В музее Тюлькина, Парк в старой Уфе, Мечеть на улице Г. Тукая, Зима в деревне Тереклы. 2010 г. и др.

Выставки 

Живописные произведения мастера с 1990 года участвовали на региональных и республиканских выставках, на всероссийских - с 1990 года, региональных всесоюзных выставках - с 1991 года.

Участие в зарубежных выставках: в 1998 году - в Германии (г. Любек), в 1999 году - групповая выставка в США (Чаттануга).

Персональные выставки: 2003 год УКГ «АЙМАК», 2005 год Атланта (США), 2010 год Всероссийский пленэр (Орск), 2011 год - УКГ «МИРАС», 2014 год - Уфа.

Семья 

Жена Эльвира (в разводе) и дочь Софья 2009 г.р. У Ралифа Файзеловича есть сестра Зиля Файзеловна, проживает также в г. Уфе.

Примечания

Ссылки 
 Картины художника Ралифа Файзеловича Ахметшина на сайте ArtAgeLess.com
 
 
 
 http://www.bashinform.ru/news/335170-v-galeree-miras-otkrylas-personalnaya-vystavka-ralifa-akhmetshina/

Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета
Художники Башкортостана